Джабраи́л (Джибри́ль) — мужское имя арабского происхождения. Соответствует христианским именам Габриэль, Гавриил и т.д.

 Джибриль — один из четырёх особо приближенных к Аллаху ангелов-мукаррабун, отождествляется с библейским архангелом Гавриилом.
 Джибраил ибн Бахтишу — средневековый врачеватель VIII века, глава врачей медицинской школы в городе Гундишапур (Бетлабад).
 Джибраил Кадыр-хан — хан Западно-Караханидского ханства (1098—1102) и Восточно-Караханидского ханства (1102—1103).
 Джибраил аль-Блузани — антиохийский маронитский патриарх (27.04.1705 — октябрь 1705).
 Джибраил Данбо — один из основателей заново отстроенного монастыря Раббана Ормизда.
 Джибри́ль Сиссе́ (род. 1981) — французский футболист ивуарийского происхождения, нападающий клуба «Панатинаикос Чикаго».

Фамилия 
 Ахмад Джибриль (род. 1935) — палестинский политический деятель, лидер Народного фронта освобождения Палестины.
 Кавайе Йегие Джибрил (род. ок. 1940) — камерунский политик.

Топоним 
 Джебраил — город в Азербайджане, административный центр Джебраильского района.